Them (englisch für „sie, ihnen“) steht für:

 Them, irische Rockband (1964–1979)
 Them (multinationale Band), Heavy-Metal-Band (ab 2014)

Werktitel:
 Them! (1954), US-amerikanischer Science-Fiction-Film, siehe Formicula
 Them (1972), britische Fernsehserie
 Them (Album) (1988), Soloalbum von Heavy-Metal-Sänger King Diamond
 Them (1996), US-amerikanischer Science-Fiction-Fernsehfilm von Bill L. Norton
 THEM (2004), US-amerikanische Fernsehserie
 Them (2006), französischer Horrorfilm von David Moreau und Xavier Palud
 Them (2007), US-amerikanischer Science-Fiction-Fernsehfilm von Jonathan Mostow
 Them (2021), US-amerikanische Horrorserie aus dem Jahr 2021

Orte:
 Them (Dänemark), Stadt in der Silkeborg Kommune
 Them Kommune, ehemalige Kommune im Århus Amt, Dänemark

Siehe auch: